El nombre de Iglesia de Santa María de las Nieves, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María de las Nieves.

Advocación 
 Santa María de las Nieves;

Iglesias

Colombia 
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la ciudad de Bogotá;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la ciudad de Tunja;

España 

 Ermita de Andra Mari de Agirre y de las Nieves, en Górliz, Vizcaya;
 Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Guriezo), templo católico en Guriezo, Cantabria;
 Iglesia de la Madre de Dios de las Nieves, templo católico en la localidad de Irgo de Tor, Lérida;
 Iglesia de Santa María de las Nieves, templo católico en la localidad de La Algaba, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la localidad de Miravete de la Sierra, Teruel;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la localidad de Monforte del Cid, Alicante;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la localidad de Olivares, Sevilla;
 Iglesia de Santa María de las Nieves, templo católico en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de Santa María de las Nieves, templo católico en la localidad de La Rinconada, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, templo católico en la localidad de Taganana, Santa Cruz de Tenerife.
Iglesia de Santa María de las Nieves, antiguo templo católico en el antiguo poblado de Aldea de Torres, localidad de 'Montiel, Ciudad Real.